Ирина Юрьевна Куберская (; род. 22 марта 1946 года, Ленинград) — советская и испанская актриса, режиссёр театра и кино. Сестра Игоря Куберского.

Биография 
Родилась в семье военнослужащего. В 1968 году с отличием окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Своими учителями считала Аркадия Кацмана, Александра Музиля, Георгия Товстоногова, Вильяма Лейтона.

Уехала в Испанию в связи с замужеством, с 1973 года проживает в Мадриде. В начале пребывания в новой стране давала уроки пантомимы, затем стала выступать как актриса и режиссёр. Возглавила театр «Трибуэнье» (), установила творческие связи с Молодёжным театром на Фонтанке, в Испании ставит русские пьесы, в России — испанские. Приезжает на гастроли в Россию.

Особый интерес вызывает у Куберской творчество Рамона дель Валье-Инклана. Спектакль по его пьесе «Бумажная роза» она привозила в Санкт-Петербург на гастроли в 2005 году, эту же пьесу и «Клятву на крови» поставила на сцене Театра на Фонтанке. Постановка всей драматической тетралогии Валье-Инклана вошла в 2006 г. в число финалистов . Критика также отмечала её постановку трагедии Федерико Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба», характеризуя спектакль как приближение к «античной суровости» с её «хоральной текстурой и почти литургической торжественностью» ().

Член-учредитель .

Фильмография

Актёрские работы 
  — Мальчик и девочка — студентка, подруга
  — Тройная проверка — Валя, сотрудница школы абвера
  — Салют, Мария! — Лилия, сестра милосердия
  — Секундомер — Ася, жена Миши, навещала старого школьного учителя
  — Семь невест ефрейтора Збруева — проводница международного вагона
  — Брат мой — Галина
  — Красный дипломат. Страницы жизни Леонида Красина — Наташа
  — Дон Жуан в Таллине — Розита, дочь донны Лауры
  — Расскажи мне о себе — коллега Ксении
  — Человек в проходном дворе — официантка в ресторане
  — Боба и слон — мама мальчика Бобы
  — La mujer del ministro — Martha
  — Дневник для моих любимых — Анна Павлова
  — Дневник для моих родителей

Озвучивание 
  — Слуги дьявола на Чёртовой мельнице — ''Рута — роль Лолиты Цауки

Режиссёрские работы 
 «Hola, Наталья!» (короткометражный)
 «Санаторий обуви» (короткометражный, с Уильямом Лейтоном в главной роли)
 «И пройдут дни» (короткометражный с Пако Рабалем)

Призы и награды 
 Премия за лучшую режиссуру на театральном фестивале в Паленсии (Испания, 2010)
 Премия Гриффит и министерства культуры Испании за фильм «Hola, Наталья!»
 Премия министерства культуры Испании за фильм «Санаторий обуви»
 Премия министерства культуры Испании за фильм «И пройдут дни»

Литература 
«Санкт-Петербургские ведомости» № 107 (5724) от 17.06.2016.

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Хованский. Душа одной буквы/ Ирина Куберская
 Ирина Куберская
 Судьбы актрис фильма «7 невест ефрейтора Збруева»
 Teatro Tribueñe. Irina Kouberskaya
 Académicos. Irina Kouberskaya
 La directora rusa ha triunfado en San Petersburgo con su traducción y dirección de Bodas de sangre.

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Иммигрировавшие в Испанию из СССР